Пря́дкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Прядкин, Иван Михайлович (1924—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 Прядкин, Кирилл Александрович (род. 1977) — киргизско-казахстанский футболист.
 Прядкин, Леонид Фёдорович (1906—1986) — советский кинооператор.

См. также 
 Прядки